Хуан Мануель де Росас, Хуа́н Мануе́ль Хосе́ Домі́нго Орті́с де Ро́сас і Ло́пес де Осо́рніо (повне ім'я при народженні, ) (30 березня 1793 — 14 березня 1877)  — генерал і консервативний аргентинський політик, який правив Аргентинською конфедерацією з 1829 до 1852 року з короткими перервами.
 Росас-де-Пуерто-Реаль (ісп. Rozas de Puerto Real) — муніципалітет в Іспанії.
 Лас-Росас-де-Мадрид (ісп. Las Rozas de Madrid) — муніципалітет в Іспанії.
 Мануель Росас Арреола (ісп. Manuel Rosas Arreola, нар. 14 жовтня 1983, Гвадалахара) — нікарагуанський футболіст.
 Лас-Росас-де-Вальдеарройо (ісп. Las Rozas de Valdearroyo) — муніципалітет в Іспанії.
 Феліпе Росас, Феліпе Росас Санчес (ісп. Felipe Rosas Sanchez, 5 лютого 1910 — 17 червня 1986) — мексиканський футболіст.
 Мануель Росас, Мануель Росас Санчес (ісп. Manuel Rosas Sanchez, 17 квітня 1912 — 20 лютого 1989) — мексиканський футболіст.